Onderdistrict in Indonesië
 Mangaran (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Mangaran (Ajung), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Mangaran (Mangaran), een plaats in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
 Mangaran (Kabaruan), een plaats in het regentschap Kepulauan Talaud in de provincie Noord-Sulawesi (Sulawesi Utara)